Alexandre Namèche, Belgisch priester, historicus, hoogleraar en rector
 Louis Namèche, Belgisch politicus